Ким Джэджун (хангыль: 김재중, ; род. 1986), более известный как Джэджун — южнокорейский певец, композитор, актёр и модель. Участник южнокорейской поп-группы JYJ и один из трёх бывших участников бой-бэнда DBSK. В Японии Джэджун также известен под своим сценическими псевдонимами .

Биография 

Родившийся в 1986 Джэджун делил место главного вокалиста с Сиа Джунсу DBSK до 2010 года (c 2010 года состоит в группе JYJ).

У Джэджуна огромная семья — приёмные отец, мать и 8 сестёр. В ноябре 2006 года выяснилось, что Джэджун был приёмным ребёнком — его биологическая мать дала о себе знать после того, как Хиро стал знаменит. Также объявился мужчина по фамилии Хан и предъявил свои права на Джэджун, заявив, что он является его биологическим отцом и затеял начать судебный процесс против его приёмных родителей. В конце 80-х годов он развёлся с биологической матерью Джэджун, госпожой Хан, и отказался от родительских прав. Фанаты группы стали обвинять его в том, что он хочет лишь получить деньги, так как все это время он ни разу не связывался с сыном. Вслед за этим мистер Хан отказался от всех своих претензий; также суд был отменён из-за того, что Джэджун признал его в качестве своего отца. В одном из интервью Джэджун сказал, что хочет, чтобы обе его матери жили счастливо и заботились о нём.

В подростковом возрасте уехал на самостоятельные заработки, долгое время жил на минимуме средств, потом прошёл прослушивание в SM Entertainment.

В опросе, начатом китайским каналом Синкун Вэйши (Xingkong Weishi), был признан «Самым красивым мужчиной Азии». За него проголосовало около 40 миллионов человек.

В 2008 году Джэджун снялся в корейско-японской дораме «Heaven’s Postal Delivery Man». Женскую роль исполнила . Роль Джэджун — мистический небесный почтальон, который приносит сообщения от уже мёртвых родственников и друзей живым. Хан Хёджу играет девушку, которая потеряла своего возлюбленного, но не забыла его. Драма имеет формат «telecinema» (телевизионные серии и фильм) и состоит из 7 различных частей с «Heaven’s Postal Delivery Man» во главе. Официальный выход был назначен на сентябрь 2009 года, но из-за проблем с группой DBSK начавшихся в тот период, и из-за судебного иска, поданного Джэджуном, Ючхоном и Джунсу против SM Entertainment премьера сериала и фильма состоялась только в ноябре.

С 2010 Джэджун состоит в группе JYJ.

В 2010 году на экраны вышла дорама , где он сыграл «доктора», который приехал из Кореи в Японию со своей младшей сестрой и работает в небольшой конторе по распространению медицинского оборудования.

В 2011 году снялся в дораме «Защитить босса» где сыграл роль Чха Му Вона.

В 2012 году снялся в дораме «Приключение во времени Доктора Джина», где сыграл роль офицера Ким Гён Така. В том же году принял участие в съемках фильма «Кодовое имя: Шакал» вместе с актрисой Сон Джихё (; ).

В 2014 году снялся в двух дорамах: «Triangle» (Треугольник) и «Spy» (Шпион).

Провел свой последний концерт перед уходом в армию в Hwajung Gymnasium 28 и 29 марта 2015 года. Вернулся со службы 30 декабря 2016 года.

Дискография

Корейские альбомы

Студийные альбомы 
 WWW (2013)
 No.X (2016)

Мини-альбомы 
 I (2013)
 Ayo / Love Song (2020)

Японские альбомы

Студийные альбомы 
 Flawless Love (2019)
 Love Covers (2019)
 Love Covers II (2020)

Примечание

Ссылки 

Певцы и певицы Японии
Музыканты Dong Bang Shin Ki
Актёры Японии
Актёры Республики Корея
Музыканты JYJ